Afroedura, es un género de reptiles escamosos pertenecientes a la familia Gekkonidae. Se encuentra en Sudáfrica, Angola, Namibia, Mozambique y Zimbabue.

Distribución geográfica

Taxonomía 
 Filogenia
Los resultados de los análisis filogenéticos realizados al género Afrodeura concluyen que es un grupo monofilético. Así, en 2014, el equipo conformado por Niels Jacobsen y colaboradores estableció las siguientes relaciones filogenéticas entre las distintas especies del género:

 Especies
Se reconocen las siguientes 32 especies:

Referencias

Enlaces externos 

 
Reptiles de África Austral
Géneros de reptiles